Municipio de Deep River puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Deep River (condado de Guilford, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Guilford.
 Municipio de Deep River (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Deep River (condado de Poweshiek, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Poweshiek.
 Municipio de Deep River (condado de Arenac, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Arenac.